Aneuraceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Aneuraceae i ordningen Metzgeriales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Metzgeriales, klassen levermossor, divisionen levermossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aneuraceae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Aneuraceae